Il doppio del torneo di tennis Austin Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Lu Yen-Hsun e Jason Marshall che hanno battuto in finale Josh Goffi e Tripp Phillips 6-2, 2-6, 6-3.

Teste di serie 

 Brandon Coupe /  Jordan Kerr (quarti di finale)
 Diego Ayala /  Robert Kendrick (semifinali)

 Josh Goffi /  Tripp Phillips (finale)
 Lu Yen-Hsun /  Jason Marshall (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Austin Challenger 2003